Lamar County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Lamar County (Alabama) – okres státu Alabama
 Lamar County (Georgie) – okres státu Georgie
 Lamar County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Lamar County (Texas) – okres státu Texas